Cea mai frumoasă  se poate referi la:

 Film
 1944 Cea mai frumoasă – film japonez în regia lui Akira Kurosawa;
 1951 Cea mai frumoasă (Bellissima)  – film italian în regia lui Luchino Visconti;
 1970 Cea mai frumoasă soție (La moglie più bella)  – film italian în regia lui Damiano Damiani;